Ниспоре́нский райо́н (, Район Ниспорены) — административно-территориальная единица Республики Молдова.

История 
Как и большинство районов Молдавской ССР, образован 11 ноября 1940 года с центром в селе Ниспорены. До 16 октября 1949 года находился в составе Кишинёвского уезда, после упразднения уездного деления перешёл в непосредственное республиканское подчинение.

С 31 января 1952 года по 15 июня 1953 года район входил в состав Кишинёвского округа, после упразднения окружного деления вновь перешёл в непосредственное республиканское подчинение.

25 декабря 1962 года Ниспоренский район был упразднён, но через четыре года (27 декабря 1966 года) — восстановлен.

С 1999 года по 2002 год, в рамках проводимой административной реформы, район являлся частью Унгенского уезда. После упразднения уездного деления, район вновь стал самостоятельной административной единицей.

Населённые пункты

Население

Достопримечательности 
 Рядом с селом Бурсук расположен действующий женский Гинкульский Параскевиевский монастырь.
 Возле села Милешть находится Милештский парк площадью 3 га.
 В Ниспоренском районе находится гора Баланешты — самая высокая точка Молдавии.
 Возле села Вэрзэрешть расположен женский монастырь во имя святого великомученика Димитрия.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт администрации района 
 Официальный сайт Ниспоренской епархии Православной Церкви Молдовы

Районы Молдавии
Районы Молдавской ССР